Bombardier se poate referi la

  Bombardier, un anumit tip de avion de război, special construit pentru a ataca ținte aflate la sol.  
  Bombardier Inc., o companie canadiană specializată în construirea de avioane de mărime medie și de viteză mare, respectiv în construirea de material feroviar rulant. 
  Bombardier (bere), marca de bere cea mai cunoscută a companiei Charles Wells din Anglia.